Finale KNVB beker 2013/14 (mannen)
 Finale KNVB beker 2013/14 (vrouwen)